Der Begriff Talgang bezeichnet

 einen Berg im Kellerwald (Hessen) – siehe Talgang (Kellerwald)
 den durch Albstadt (Baden-Württemberg) verlaufenden Abschnitt des Tals der Schmiecha
 die früher durch das Schmiechatal (Baden-Württemberg) fahrende Talgangbahn